Апостольский нунций в Республике Зимбабве — дипломатический представитель Святого Престола в Зимбабве. Данный дипломатический пост занимает церковно-дипломатический представитель Ватикана в ранге посла. Апостольская нунциатура в Зимбабве была учреждена на постоянной основе в 1981 году. Её резиденция находится в Хараре.

В настоящее время Апостольским нунцием в Зимбабве является архиепископ Паоло Руделли, назначенный Папой Франциском 25 января 2020 года.

История 
Святой Престол и Зимбабве установили дипломатические отношения 26 июня 1980 года.

В 1981 году была учреждена Апостольская нунциатура в Зимбабве, с резиденцией в Хараре. До 1993 года апостольский нунций также занимал пост апостольского делегата в Мозамбике и имел титул апостольского пронунция.

Апостольские нунции в Зимбабве

Апостольские пронунции 
 Франческо Коласуонно, титулярный архиепископ Тронто — (7 марта 1981 — 8 января 1985 — назначен апостольским пронунцием в Югославии);
 Патрик Коувни, титулярный архиепископ Сатриано — (27 июля 1985 — 25 января 1990 — назначен апостольским нунцием в Эфиопии);
 Джачинто Берлоко, титулярный архиепископ Фидене — (15 марта 1990 — 17 июля 1993 — назначен апостольским нунцием в Коста-Рике).

Апостольские нунции 
 Пётр Павел Прабху, титулярный архиепископ Титули Нумидийской — (13 ноября 1993 — 2002, в отставке);
 Эдвард Джозеф Адамс, титулярный архиепископ Скалы — (25 ноября 2002 — 24 августа 2005 — назначен апостольским нунцием на Филиппинах);
 Георг Кочерри, титулярный архиепископ Отоны — (22 декабря 2007 — 6 июля 2013 — назначен апостольским нунцием в Бангладеш);
 Марек Залевский, титулярный архиепископ Африки — (25 марта 2014 — 21 мая 2018 — назначен апостольским нунцием в Сингапур и апостольским делегатом во Вьетнам);
 Паоло Руделли, титулярный архиепископ Мессембрии — (25 января 2020 — по настоящее время).

См. также 
 Католицизм в Зимбабве.

Ссылки 
 Апостольская нунциатура в Зимбабве на gcatholic.org.

Зимбабве

Католицизм в Зимбабве